Kewanee, une ville du comté de Henry dans l'Illinois.
 Kewanee Township, un township du comté de Henry dans l'Illinois.
 , une communauté non incorporée du comté de Pike dans le Kentucky.
 Kewanee, une localité du Mississippi.
 , une communauté non incorporée du comté de New Madrid dans le Missouri.

Voir aussi 
 Kewanee (prénom)